Saltella är ett släkte av tvåvingar. Saltella ingår i familjen svängflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Svängflugor
Saltella